Tragoselinum pumilum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Baptiste de Lamarck. Tragoselinum pumilum ingår i släktet Tragoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
pumilum